Bohr ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Niels Bohr (1922–2009), dänischer Physiker, Nobelpreisträger
 Beate Bohr (* 1970), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Kabarettistin
 Christian Bohr (1855–1911), dänischer Physiologe
 Ernest Bohr (* 1924), dänischer Hockeyspieler
 Felix Bohr (* 1982), deutscher Historiker und Journalist 
 Harald Bohr (1887–1951), dänischer Mathematiker und Fußballspieler
 Heinrich Bohr (1884–1961), österreichischer Gitarrist und Komponist
 José Bohr (1901–1994), Sänger, Komponist, Schauspieler und Regisseur
 Jürgen Bohr (* 1953), deutscher Kanute
 Kurt Bohr (* 1947), deutscher Jurist, Politiker (SPD) und Sportfunktionär
 Manni von Bohr (* 1950), deutscher Schlagzeuger
 Niels Bohr (1885–1962), dänischer Physiker, Nobelpreisträger
 Oskar Bohr (1858–1935), österreichischer Arzt und Philanthrop
 Peter Bohr (1773–1846), österreichischer Maler, Unternehmer und Geldfälscher
 Roland (von) Bohr (1899–1982), österreichischer Bildhauer
 Tomas Bohr (* 1953), dänischer Physiker

Bohr bezeichnet:
 Bohr (Mondkrater)
 Vallis Bohr, ein Tal auf dem Erdmond
 (3948) Bohr, einen Asteroiden
 Bohr-Effekt, die Abhängigkeit der Affinität von Hämoglobin (Hb) zu Sauerstoff von Kohlenstoffdioxidgehalt (CO2-Partialdruck) und pH-Wert der Umgebung

Siehe auch:
 Boor
 Bor (Begriffsklärung)